

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Бег 400 м, женщины

Мехико, Национальный стадион, 14—16.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

29 участниц разбиты на 4 забега по 6–8 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в полуфинал.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

Примечания